Rautiola ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Rautiola (* 1988), finnischer Eishockeytorwart
 Eero Rautiola (1921–2010), finnischer Skilangläufer